Kaalia ist der Titel zweier Bollywoodfilme:

 Kaalia (1981), mit Amitabh Bachchan und Parveen Babi in den Hauptrollen
 Kaalia (1997), mit Mithun Chakraborty in der Titelrolle